Solúcar puede referirse a:

 Solúcar, antiguo topónimo español que designaba varios lugares de Andalucía, que en algunos casos originó el actual Sanlúcar.
 Solúcar Energía S.A., empresa española dedicada a la obtención de energía solar.